Red Rooster steht für:
 Red Rooster (Unternehmen), australische Schnellrestaurantkette
 Red Rooster Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 The Red Rooster (auch Little Red Rooster), Bluestitel von Willie Dixon (1961)